

Patronyme 

 Kriss Houin, dépositaire de la marque FF les Films Fauves ;
 Pierre Houin, sportif champion d'Europe et du monde en aviron ;
 Roger Houin, universitaire.

Produit 
 Houin, écheveau de fils de soie grège.

Toponyme 

 Houin, arrondissement de Mono au Bénin.

Notes et références 

